Го́вард Ха́тауэй Э́йкен (; 9 марта 1900, Хобокен, штат Нью-Джерси, США — 14 марта 1973, Сент-Луис, штат Миссури, США) — американский пионер компьютеростроения. В должности инженера IBM руководил работами по созданию первого американского компьютера «Марк I».

Биография 
Обучался в Висконсинском университете в Мадисоне (). Степень доктора философии по физике получил в Гарвардском университете в 1939 году. Когда в своей работе Эйкену пришлось столкнуться с дифференциальными уравнениями, имеющими только численные решения, у него зародилась мысль о создании электромеханического вычислительного устройства, которое могло бы взять на себя нудные математические расчёты. Эйкену удалось построить такое устройство. Первоначально имевший название «Automatic Sequence Controlled Calculator» (ASCC), то есть «вычислительное устройство, управляемое автоматическими последовательностями», первый американский компьютер стал известен под именем «Гарвардский Марк I». При помощи Грейс Хоппер () и финансирования от компании IBM машина была построена в 1944 году.

Несмотря на свою ссору с IBM, Эйкен продолжил работу по созданию компьютеров. В 1947 году он заканчивает , за которым следуют  (1949) и «Гарвардский Марк IV» (1952). В компьютере «Марк III» уже использовались отдельные электронные компоненты, а «Марк IV» был полностью электронным устройством. И та и другая машина были оснащены памятью на основе магнитных барабанов, кроме того, в «Марк IV» применялась ещё одна разновидность компьютерной памяти, основанная на использовании магнитных сердечников.

К работе над компьютерами Эйкена вдохновила разностная машина Чарльза Бэббиджа. Часто Говарду Эйкену приписывают знаменитую фразу: «Шести электронных цифровых компьютеров должно быть достаточно для удовлетворения всех вычислительных потребностей Соединённых Штатов». Другие считают её принадлежащей бывшему президенту IBM Томасу Уотсону, финансировавшему постройку первого «Марка». Впрочем, может быть, эти слова не говорили ни тот, ни другой.

Ссылки 
 История компьютера: Компьютер Марк-1
 
 Father of the computer age
 UW-Madison College of Engineering Engineers' Day 1958 Award Recipients — Howard Aiken
 Устное интервью с Robert Hawkins — Институт Чарльза Бэббиджа, University of Minnesota, Minneapolis. Hawkins discusses the Harvard-IBM Mark I project that he worked on at Harvard University as a technician as well as Howard Aiken’s leadership of the project.
 Устное интервью с Richard M. Bloch — Институт Чарльза Бэббиджа, University of Minnesota, Minneapolis. Bloch describes his work at the Harvard Computation Laboratory for Howard Aiken on the Harvard Mark I.
 Устное интервью с Robert V. D. Campbell — Институт Чарльза Бэббиджа, University of Minnesota, Minneapolis. Campbell discusses the contributions of Harvard and IBM to the Harvard Mark I project.
 IEEE Biography

Персоналии по алфавиту
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели США
Родившиеся 9 марта
Родившиеся в 1900 году
Умершие 14 марта
Умершие в 1973 году
Награждённые медалью Эдисона
Электротехники США
Лауреаты мемориальной премии Гарри Гуда
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне